Olivet puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Antroponimia 
 Josep Olivet Legares (1887-1956), pintor paisajista español.

Toponimia

Francia 
 Olivet, población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Loiret.
 Olivet, población y comuna francesa, en la región de Países del Loira, departamento de Mayenne.

Estados Unidos 
 Olivet, pueblo ubicado en el condado de Hutchinson, en el estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Olivet, lugar designado por el censo, y ubicado en el condado de Vermilion, en el estado estadounidense de Illinois.
 Olivet, ciudad ubicada en el condado de Osage, en el estado estadounidense de Kansas.
 Olivet, ciudad ubicada en el condado de Eaton, en el estado estadounidense de Míchigan.
 Olivet, lugar designado por el censo, y ubicado en el condado de Salem, en el estado estadounidense de Nueva Jersey.